Орбелиа́ни () — грузинский княжеский род. Одна из старших ветвей рода князей Бараташвили (Бараташвили-Орбелишвили, впоследствии просто Орбелиани или Джамбакуриан-Орбелиани). Происходят от армянского рода Мамиконянов.

Происхождение и история рода

Известные представители 
 Орбелиани, Сулхан-Саба (1658—1725) — князь, выдающийся грузинский писатель, учёный и политический деятель.
 Орбелиани Родам (в монашестве Екатерина; ?—1691). С 1658 года — жена Вахтанга Мухран-Батони (впоследствии — царь Картли Вахтанг V). По требованию шаха Вахтанг развёлся с Родам и женился на вдове царя Ростома — царице Мариам (урождённой Дадиани). Мать царя Георгия XI.
 Орбелиани Бесарион — Католикос-Патриарх Грузии (1724—1737).
 Анна (Мате) Орбелиани (1765—1832). Воспитанница Царя Ираклия II и царицы Дареджан. Была замужем за царем Имерети Давидом II (1784—1789) (1755/6-1.11.1795). Похоронена в Сретенской церкви Донского монастыря.
 Джамбакуриан-Орбелиани, Дмитрий (Зураб) Николаевич (1766—1827) — князь, начальник Тифлисской таможни, коллежский советник (в 1826 году). Был женат (с 1800) на княжне Хорешан (Анне-Ханум) Закариевне Андроникашвили. От этого брака родились:
 Ефимия Дмитриевна Орбелиани (1801—1849), была замужем за майором князем Мелитоном Николаевичем Бараташвили (1795—1860), их сын — поэт Николай Бараташвили
 Джамбакуриан-Орбелиани, Григорий Дмитриевич (1804—1883) — князь, генерал, один из выдающихся деятелей Кавказской войны, поэт.
 Захарий Дмитриевич (1806—1847), полковник
 Орбелиани, Илья Дмитриевич (1815—1853) — князь, генерал, герой Крымской войны. Его сын —
 Орбелиани, Георгий Ильич (1853—1924) — князь, генерал, участник русско-японской войны.
 Джамбакуриан-Орбелянов, Дмитрий Фомич — генерал-майор, губернский предводитель дворянства
 Орбелиани Вахтанг Вахтангович (1812—1890) — князь, генерал-лейтенант, выдающийся грузинский поэт-романтик.
 Орбелиани Елизавета Дмитриевна (1833—1899) — княжна, племянница Вахтанга Орбелиани. В первом браке была замужем за Владимиром Александровичем Давыдовым; во втором за генерал-фельдмаршалом, князем Александром Ивановичем Барятинским (1815—1879). От князя Александра Ивановича Барятинского родила сына князя Кирилла Александровича (1871—1937). Похоронена в Курской губернии в родовом имении Барятинских «Марьино».
 Орбелиани Анастасия Давидовна (1825—1907) — княжна, была замужем за кутаисским генерал-губернатором князем Александром Ивановичем Гагариным (1801—1857), который был убит владетелем Сванетии князем Константином Дадешкелиани.
 Орбелиани, Иосиф Константинович (1825—1879) — князь, генерал-майор, герой Крымской войны.
 Орбелиани, Дмитрий Захарович (1763—1827) — генерал-лейтенант, участник Кавказских походов.
 Орбелиани, Тамаз Мамукович (1767—1815) — генерал-майор.
 Дмитрий Тамазович (1797—1868) — генерал-лейтенант
 Мамука (Макар) Тамазович (1800—1871) — генерал-майор
 Орбелиани, Иван Макарович (1844—1919) — генерал от кавалерии.
 Иван Тамазович (1809—1866) — генерал-майор

Дворянские роды-вассалы 
 Чачикашвили, Каитмазашвили, Довраташвили, Багратисшвили, Шабурисшвили, Мортуладзе, Кобахисшвили, Тариелисшвили, Коинидзе, Хандамисшвили, Бучкиашвили, Автандилашвили, Мачавариани, Джаниашвили, Нацвлишвили, Сакварелидзе, Бандзашвили, Кавтарадзе, Гереули, Каргаретели, Бежиташвили, Лоладзе, Шергилашвили, Габилашвили, Диванашвили, Каосидзе, Кочибролашвили, Элиозисшвили

Примечания

Литература 
 
 Долгорукий-Аргутинский, Фёдор Сергеевич. Родословный сборник (с гербами) / кн. Фёдор Долгорукой. — : Тип. Т-ва п. ф. «Электро-тип. Н. Я. Стойковой», 1913. — Вып. 1. — 1913. — 65 с. — Князья Орбелиани. — С. 36—37.

 
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Дворянские роды, на гербах которых изображены единороги